Åke Sjölin kan avse:

Åke Sjölin (politiker), svensk politiker
Åke Sjölin (diplomat), svensk diplomat